:

 Период полувыведения (в фармакокинетике);
 Период полураспада (в ядерной физике, физике элементарных частиц).

Вообще, для системы, характеризующейся экспоненциальным уменьшением какого-либо параметра, обозначение  означает время, в течение которого значение этого параметра уменьшается в 2 раза от начального значения.